Флоренс Кэтрин Курье (Florence Catherine Currier, род. 3 мая 1924 года в Ньютоне, штат Массачусетс), более известная под сценическим псевдонимом Джейн Морган (Jane Morgan) — американская эстрадная певица. Морган, первую известность получившая во Франции, пять раз входила в американский хит-парад, наивысшего результата (7 место) добившись с синглом «Fascination» (1957), заглавным треком альбома, который в том же году поднялся в США до #13. Ещё большего успеха певица добилась в Великобритании: здесь она трижды входила в первую двадцатку, а в мае 1959 года возглавила UK Singles Chart с песней «If Only I Could Live My Life Again».

Биография 
Флоренс Курье родилась в Массачусетсе, а детские годы провела в штате Флорида. Она обучалась вокалу в Нью-Йорке, в Джульярдской школе (Juilliard School of Music), деньги на учёбу зарабатывая пением в ночных клубах. Во время одного из таких выступлений певицу заметил французский импресарио Бернард Хильда (Bernard Hilda), предложивший ей контракт на работу в Париже.

Семья 
Флоренс была младшим ребёнком в семье Бертрама Курье (Bertram Currier) и Ольги Бранденберг (Olga Brandenberg Currier). Её родители были высокообразованными музыкантами. Отец в течение многих лет играл в Бостонском симфоническом оркестре, мать окончила Музыкальную консерваторию в Новой Англии (New England Conservatory of Music) по классу фортепиано.

Дискография

Синглы

Примечания

Ссылки 
 www.tvtome.com. — Биография на TV Tome.
 

Актрисы мюзиклов США
Поп-вокалисты США